Мухси́н Мусли́мович Мухамади́ев (; 21 октября 1966, Душанбе) — советский, таджикский и российский футболист, полузащитник, нападающий. Мастер спорта СССР (1988).

Биография 
Первый тренер — Николай Алексеевич Войнов.

Начинал карьеру в «Пахтакор» (Курган‑Тюбе). С 1985 — в ведущем клубе Таджикской ССР — в душанбинском «Памире». Перед сезоном 1991 планировал перейти в киевское «Динамо», однако клуб не успел его заявить.

Сезон 1992 начинал в «Памире», провёл в независимом чемпионате Таджикистана 3 игры и забил 5 мячей. Осознавая, что уровень чемпионата крайне низок, сразу после полуфинального матча на Кубок СНГ 1992 остался в Москве и принял приглашение Юрия Сёмина перейти в московский «Локомотив».

Позже играл за российских клубы «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Москва), «Локомотив» (Нижний Новгород) и другие.

В 1995 году сыграл один матч за сборную России.

В 1998 году по протекции Рашида Рахимова попал в «Аустрию» (Вена), которая искала острого форварда. Контракт заключил до конца сезона, по истечении которого вернулся в Россию.

В 2000 году с Самарканд становился финалистом Кубка Узбекистана. В самаркандской команде был лучшим бомбардиром.

Завершил профессиональную игровую карьеру в 2002 году в клубе второго дивизиона России «Витязь» (Подольск), после чего продолжил работу в том же клубе на тренерской должности. С 2007 по 18 апреля 2008 года — главный тренер «Витязя», который стал победителем в зоне «Центр» второго дивизиона.

С июня 2008 по июнь 2012 года работал спортивным директором казанского «Рубина». «Рубин» впервые в своей истории выиграл чемпионат России по футболу, стал обладателем Кубка России, Суперкубка и Кубка Содружества Независимых Государств.

В июле 2013 года назначен главным тренером сборной Таджикистана.

С 22 августа 2015 по 19 июля 2016 года работал старшим тренером клуба «Ордабасы».

С 31 октября 2016 по 22 мая 2018 года возглавлял «Истиклол».
10 июня 2019 года стало известно, что Мухамадиев утверждён в должности главного тренера «Бухары».

30 июня 2020 года по обоюдному согласию расторгли контракт с футбольный клуб «Бухары».

4 февраля 2022 года появилась информация о том, что Мухамадиев стал главным тренером казанского клуба «Нэфис», и что команда под его руководством провела три игры, но оговаривалось, что об официальном назначении не сообщалось.

В июне 2022 года назначен первым вице-президентом клуба «Истиклол».

Выступления за сборную 
В 1992 году сыграл 1 матч в составе сборной Таджикистана, а в 1995 году 1 матч в составе сборной России:
 17 июня 1992. Кубок центральноазиатских стран. Таджикистан — Узбекистан, 2:2.
 6 мая 1995. Отборочный матч чемпионата Европы 1996 года. Россия — Фареры, 3:0.

Достижения 
Игрок

 Чемпион России (1): 1994
 Победитель в Первой лиге СССР: 1988 (с клубом «Памир» Душанбе, который впервые получил право на участие в высшей лиге)
 Финалист Кубка Узбекистана 2000 года. 

Главный тренер и спортивный директор
 Победитель зоны «Центр» Второго дивизиона ПФЛ (1): 2007
 Чемпион России (2): 2008, 2009
 Бронзовый призёр России: 2010
 Обладатель Кубка России:  2011/2012
 Финалист Кубка России: 2008/2009
 Обладатель Суперкубка России: 2010
 Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 2010
 Чемпион Таджикистана (2): 2016, 2017
 Обладатель Кубок Федерации футбола Таджикистан (2): 2017, 2018
 Обладатель Суперкубка Таджикистана  :2018
 Финалист Кубка АФК: 2017

Семья 
Жена Мохира, дети Муслима, Махбуба и Марьям.

Примечания

Ссылки 
 Все голы Мухамадиева за российские команды
 Профиль на сайте архива ФК «Аустрия» Вена

Футболисты СССР
Футболисты Таджикистана
Футболисты России
Игроки сборной Таджикистана по футболу
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «ЦСКА-Памир»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Бухара»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Динамо» Самарканд
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Регар-ТадАЗ»
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Футбольные тренеры России
Футбольные тренеры Таджикистана
Тренеры ФК «Витязь» Подольск
Тренеры сборной Таджикистана по футболу
Тренеры ФК «Истиклол»
Тренеры ФК «Бухара»